Эвфем — персонаж древнегреческой мифологии
 (382238) Эвфем — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.